Michael Collins kan være flere personer:
 Michael Collins (1890-1922) var en irsk politiker og frihedskæmper.
 Michael Collins (astronaut) (1930-2021) var astronaut på Apollo 11-missionen til månen.

Michael Collins kan også henvise til:
 Michael Collins (film) – en film fra 1996 af Neil Jordan om den irske politiker Michael Collins.